Copenhagen er det engelske navn for København. Navnet kan også have andre betydninger:

 Copenhagen – hertugen af Wellingtons yndlingshest, som han bl.a. red i slaget ved Waterloo
 København (skuespil) – et skuespil med originaltitlen Copenhagen
 Copenhagen (band) – et dansk band, der spillede på Roskilde Festival 2001
 Copenhagen (dokumentarfilm) – en dansk dokumentarfilm fra 1950 instrueret af Gunnar Wangel
 Copenhagen (film) – Amerikans-canadisk film fra 2014 instrueret af Mark Raso

Se også 
 København (flertydig)